Бес-Юрюе () — топоним в России якутского происхождения.

 Бес-Юрюе — река, правый приток р. Оччугуй-Ботуобуя, координаты 61°48'	114°09’.
 Бес-Юрюе — река, левый приток р. Холболох, координаты 63°59'	116°22’.
 Бес-Юрюе — ручей, правый приток р. Хатыстыр-Юрях, координаты 58°52'	125°10’.
 Бес-Юрюе — река, правый приток р. Улахан-Силигиля, координаты 58°22'	130°01’.
 Бес-Юрюе — река, левый приток р. Нюя, координаты 60°13'	113°23’.
 Бес-Юрюе — река, левый приток р. Кюнгкюнюр, координаты 58°35'	129°45’.
 Бес-Юрюе — падь на правом берегу р. Тойон-Уялах, координаты 61°26'	121°23’.
 Бес-Юряге — урочище, юго-восточнее оз. Мюрю, координаты 62°34'	131°51’.

Примечания

См. также 
Бес-Юрях